Heart*Iz (читается и стилиризуется как heart eyes) — второй мини-альбом южнокорейско - японской проектной гёрл-группы IZ*ONE. Альбом был выпущен 1 апреля 2019 года Off The Record Entertainment. Он доступен в двух версиях: «Violeta» и «Sapphire», и состоит из восьми треков с «Violeta» в качестве ведущего сингла.

Предпосылки и релиз 
Музыкальное видео для ведущего сингла «Violeta» было выпущено 1 апреля 2019 года на YouTube, наряду с физическим и цифровым выпуском альбома через различные музыкальные сайты.

Промоушен 
Группа выступила в Blue Square в тот же день, что и релиз альбома, где они исполнили песни из альбома в первый раз. Он транслировался в прямом эфире через канал Mnet и Youtube Stone Music. Группа появилась в одном из эпизодов  Idol Room которая транслировалась на JTBC 2 апреля 2019 года.

Коммерческий успех 
29 марта 2019 года Off The Record сообщил, что предзаказ на Heart*Iz превысил 200,000 копий. Heart*Iz  продал 132,109 копий в первую неделю, что является новым рекордом для женских групп.

Трек-лист

Чарты

История релиза

Примечания 

Альбомы 2019 года
Альбомы Республики Корея
Альмы IZ*ONE
Альбомы на корейском языке